Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wally Masur e Tom Nijssen che hanno battuto in finale John Fitzgerald e Tomáš Šmíd 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Tomáš Šmíd (finale)

 Wally Masur /  Tom Nijssen (campioni)
 Eric Jelen /  Patrik Kühnen (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1988